— находящийся в разработке полнометражный анимационный фильм режиссёра Хаяо Миядзаки. Название фильма взято из одноимённой книги Ёсино Гэндзабуро 1937 года. За анимацию отвечает заново открытая студия «Гибли». Премьера состоится 14 июля 2023 года.

Производство 

В 2016 году Хаяо Миядзаки сказал, что хочет снять ещё один полнометражный фильм, несмотря на объявленный три года назад отход от дел. Продюсер студии «Гибли» Тосио Судзуки прокомментировал, что режиссёр будет делать раскадровки, пока не умрёт, на что другой сотрудник сухо заметил, что такой исход обеспечит фильму большой успех.

28 октября 2017 года было объявлено название фильма. Дата выхода не определена, но Миядзаки озвучил желание выпустить картину до Олимпийских игр 2020 года в Японии. По словам мультипликатора, на работу уйдёт три или четыре года.

В октябре 2019 года Тосио Судзуки рассказал в интервью телеканалу NHK, что после 3,5 лет работы над анимационным фильмом готово всего 15 % от общего хронометража. Хаяо Миядзаки работает в режиме меньше минуты анимации в месяц, хотя в былые годы он мог делать и по 10 минут. По версии Судзуки, фильм может выйти между 2021 и 2022 годами. Продюсер также предполагает, что старый мастер не торопится завершать свою последнюю работу, поскольку не хочет по-настоящему уходить на покой, ведь после завершения этого фильма ему больше нечего будет делать и придётся жить как обычному пенсионеру. Скорее всего, Миядзаки будет работать всю оставшуюся жизнь. Студия больше не придерживается какого-либо графика.

7 марта 2020 года Судзуки дал небольшое интервью изданию Huffington Post в Сибуе. Он подчеркнул, что Миядзаки работает над фильмом, но это занимает много времени и, конечно, стоит денег. Поэтому зарабатывать на производство они будут показом ранее выпущенных аниме на потоковых сервисах, таких как Netflix. Сам режиссёр не пользуется компьютером или смартфоном и ничего не знает об онлайн-трансляции, поэтому продюсер убедил его пойти на сделку, чтобы покрыть затраты. Тем более, что нынешний проект не похож на то, чем они занимались в прошлом.

К 13 мая 2020 года были закончены 36 минут аниме. Пандемия COVID-19, которая остановила производство большинства фильмов и телепередач во всём мире, не повлияла на деятельность «Гибли». В разговоре с Entertainment Weekly Судзуки выразил надежду, что всё решится в ближайшие три года. Над фильмом работают 60 аниматоров, однако из-за большего количества ключевых кадров они производят всего одну минуту анимации в месяц, в итоге получается 12 минут в год. Процесс идёт полностью вручную без компьютерной графики. «Когда Миядзаки вернулся и сказал, что снова хочет снять фильм, я на самом деле ответил, что это не очень хорошая идея, потому что он уже многого достиг. Вы не можете вернуться и создать то, что уже делали в прошлом, нужно выдать что-то другое. Одна из идей, которая возникла в результате этого, заключалась в том, почему бы не потратить на фильм больше времени и денег? Итак, это один из новых подходов». Предполагается, что производство будет завершено в 2023 году.

В начале ноября 2020 года репортёры японского таблоида Flash спросили режиссёра, когда тот выходил из дома, насчёт предстоящего фильма. Миядзаки ответил: «Я работаю над этим. Как пенсионер. Спросите через Toho. Я должен идти собирать мусор». 

В марте 2021 года, в интервью журналу Sight & Sound, Судзуки сообщил, что не стоит ожидать выхода фильма в ближайшие три года. Из 125 минут готова только половина. Миядзаки-старший вообще хотел заняться фильмом «Ая и ведьма», но продюсер уговорил его продолжить создание How Do You Live?.

В октябре 2021 года режиссёр кратко сказал для The New York Times Style Magazine, закуривая любимую сигарету Seven Stars: «Я снимаю этот фильм, потому что у меня нет ответа». Продюсер назвал предстоящий выпуск «грандиозным фэнтези».

30 июня 2022 года на выставке Studio Ghibli в Токио Судзуки ответил, что производство продолжается. «Моя самая важная работа... Раньше Ghibli занималась массовым производством фильмов каждые два года, но, поскольку в эти дни мы иногда делаем только один фильм, я не хочу, чтобы люди забыли о нас».

В октябре 2022 года, накануне открытия парка развлечений Ghibli, председатель компании Кодзи Хосино на пресс-конференции заметил, что производство «продвигалось весьма гладко» даже во время пандемии и «похоже, что оно близится к завершению». Хосино не сообщил, когда именно выйдет How Do You Live?, но добавил, что это действительно будет последний фильм Миядзаки.

13 декабря 2022 года аккаунт Studio Ghibli в «Твиттере» назвал дату выпуска — 14 июля 2023 года.

Примечания

Литература 
 

Фильмы Хаяо Миядзаки
Studio Ghibli